Das Pilot Pen Tennis 2004 war ein Damen-Tennisturnier der WTA Tour 2004. Das Hartplatzturnier der Kategorie Tier II fand vom 20. bis 28. August 2004 in New Haven statt.

Im Einzel besiegte Jelena Bowina im Finale Nathalie Dechy mit 6:2, 2:6 und 7:5. Das Endspiel im Doppel gewannen Nadja Petrowa und Meghann Shaughnessy mit 6:1, 1:6 und 7:64 gegen die Paarung Martina Navratilova/Lisa Raymond.

Qualifikation 
Die Qualifikation für das Pilot Pen Tennis 2004 fand vom 20. bis 22. August 2004 statt. Ausgespielt wurden sechs Plätze für das Hauptfeld im Einzel- und ein Platz für das Hauptfeld im Doppelwettbewerb.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2004
Tennisturnier in New Haven (Connecticut)